Manfredi ist der Familienname folgender Personen:

 Alberghetto II. Manfredi († 1329), italienischer Politiker 
 Alfred Manfredi alias „Al Mineo“ († 1930); italoamerikanischer Mafioso, siehe Alfred Mineo
 Andrea Manfredi (1992–2018), italienischer Radrennfahrer
 Astorre I. Manfredi († 1405), italienischer Condottiere
 Astorre II. Manfredi (1412–1468), italienischer Condottiere
 Bartolomeo Manfredi (1582–1622), italienischer Maler
 Carlo II. Manfredi (1439–1484), Herr von Faenza
 Eustachio Manfredi (1674–1739), italienischer Astronom und Dichter
 Filippo Manfredi (1731–1777), italienischer Violinist und Komponist
 Francesco I. Manfredi (* um 1260; † 1343), italienischer Adliger
 Gaetano Manfredi (* 1964), italienischer Bauingenieur, Hochschullehrer und Minister
 Galeotto Manfredi (1440–1488), italienischer Condottiere und Graf
 Giovanni Manfredi (1324–1373), italienischer Condottiere und Herr von Faenza
 Kevin Manfredi (* 1995), italienischer Motorradrennfahrer
 Luca Manfredi (* 1958), italienischer Regisseur

 Max Manfredi (* 1956), italienischer Liedermacher
 Nino Manfredi (1921–2004), italienischer Schauspieler
 Renee Manfredi, US-amerikanische Athletin, Goldmedaillengewinnerin im Fußball bei Special Olympics
 Roberta Manfredi (* 1956), italienische Schauspielerin
 Valerio Massimo Manfredi (* 1943), italienischer Schriftsteller

Manfredi ist der Vorname folgender Person:
 Manfredi Nicoletti (1930–2017), italienischer Architekt

Manfredi bezeichnet zudem:
 Manfredi (Córdoba), Ort in Argentinien
 Manfredi (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Manfred
 Manfredini